Il doppio femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Rennae Stubbs e Helena Suková che hanno battuto in finale Ann Wunderlich e Patricia Hy-Boulais 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Rennae Stubbs /  Helena Suková (Campionesse)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Amanda Coetzer /  Elna Reinach (semifinali)
 Assente

 Mary Joe Fernández /  Robin White (semifinali)
 Rosalyn Nideffer /  Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Sandy Collins /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Rika Hiraki /  Julie Richardson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993